

Codici 
 MLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Millicent (Australia)

Sigle
Major League Rugby – massimo campionato nordamericano di rugby a 15

Movimento Liberazione dal Recentismo su Wikipedia

Mineralogia 
 Mlr – abbreviazione di millerite

Note